Hessische Zeitung steht für:
 Freie Hessische Zeitung (1848/1849)
 Neue Hessische Zeitung (1848–1850)
Siehe auch:
 Hessische/Niedersächsische Allgemeine
 Hessische Blätter